Дискография Foo Fighters, американской альтернативной рок-группы, основанной в 1994 году бывшим участником группы Nirvana, Дэйвом Гролом, включает в себя семь студийных альбомов, три мини-альбома, четыре видео-альбома и двадцать девять синглов. Состав группы Foo Fighters: Грол (вокал и гитара), Тейлор Хокинс (барабаны), Нэйт Мендел (бас), Крис Шифлетт (гитара), и Пэт Смир (гитара).

Первый одноименный альбом группы, вышедший в 1995 достиг двадцать третьего места в Billboard 200 и стал платиновым в Америке. Их следующий альбом, The Colour and the Shape, презентованный в 1997, поднялся выше и занял десятое место в том же Billboard 200, став платиновым в США, Австралии и Канаде. Сингл из этого альбома под названием «Everlong» в Соединенных Штатах стал золотым. There Is Nothing Left to Lose, вышедший в 1999, стал вторым по счету альбомом группы, ставшим платиновым сразу в США, Австралии и Канаде. Первым синглом Foo Fighters, занявшим первое место в чартах, стал «Learn to Fly». One by One, четвёртый альбом группы, занял в 2002 году первое место в музыкальных чартах Великобритании и Австралии. В 2003 году группа представила миру свой первый видео-альбом, Everywhere but Home, включающем в себя реальные кадры из концертного тура One by One.

Пятый альбом группы, имевший название «In Your Honor» был выпущен в свет в 2005 году. Композиция «Best of You» стала лучшим синглом коллектива, получив статус платинового в США и Канаде. Skin and Bones — концертный альбом с живым видео — стартовал в США под номером двадцать один, и был распродан в количестве 49.000 за первую неделю. Шестой альбом Foo Fighters Echoes, Silence, Patience & Grace (2007) возглавил музыкальные чарты в Великобритании, Австралии, Канаде и Бельгии, заработав Foo Fighters больше призовых мест, чем любой другой релиз. Синглы из данного альбома так же занимали довольно высокие места: «The Pretender», «Long Road to Ruin», и «Let It Die» — все они возглавляли Hot Modern Rock Tracks в США. Их последний альбом, Wasting Light был презентован в апреле 2011. Foo Fighters продали 9.5 миллионов своих альбомов США и 30 миллионов по всему миру.



Альбомы

Студийные альбомы

Компиляции

EP

Концертные альбомы

Синглы 

 I  Оригинальная версия Walking After You появлялась на альбоме The Colour and the Shape. Версия, представленная в саундтреке X-Files и выпущенная как сингл, была перезаписанной версией.
 II  Был выпущен только в Австралии ограниченным изданием.
 III  Был выпущен в Австралии и ограниченным изданием в Европе.
 IV  Был выпущен как скачиваемый сингл в Великобритании.
 V  Был выпущен как скачиваемый сингл.
 VI  Был выпущен на виниле и как скачиваемый сингл.

Промосинглы 

 Эти песни были выпущены как промосинглы и не предназначались для продажи.

Видео

Видеоклипы

Другие появления

Примечания 

Дискография
Foo Fighters